Ой — село в Хангаласского улусе Республики Саха (Якутия) России. 

Согласно данным переписи населения 2018 года, проживало 2293 человека.

География 
Село находится в 7 километрах от Покровска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Хангаласского улуса